Ролет има више значења:
 Округ Ролет (Северна Дакота)
 Ролет (Северна Дакота)